Dorneck ist der Name von

 Dorneck (Hinterzarten), Ortsteil der Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dorneck (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Ruine Dorneck, eine Festung in der Schweiz
 Bezirk Dorneck, ein Bezirk des Kantons Solothurn in der Schweiz
Siehe auch:
 Dornegg